

Крествуд — місто, штат Кентуккі
 Крествуд — місто, штат Міссурі
 Крествуд — селище, штат Іллінойс